Manuel José Arce es un nombre compartido por dos personajes centroamericanos:

Manuel José de Arce y Fagoaga (1787-1847), militar y político salvadoreño, primer presidente de la República Federal de Centro América;
Manuel José Leonardo Arce Leal (1935-1985), poeta y dramaturgo guatemalteco.